Това е списък на страните по площ на горите.

Континенти и региони 

Континенти и региони по площ на горите, според данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (на 1000 хектара):

Страни и територии 

Страни и територии по площ на горите, според данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (на 1000 хектара):

Зависими територии 

Зависими територии по площ на горите, според данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (на 1000 хектара):

Източници 

Списъци на страни